Concerto
Ou ainda:
Concerto (álbum de Zeca Baleiro)
Honda Concerto

Desambiguação